Rodopi kan syfta på

Geografi

Bulgarien 

 Rodopibergen, 
 obsjtina Rodopi, kommun, Plovdiv,

Grekland 

 Rodopibergen, bergskedja, 
Rodopi (prefektur) – en grekisk prefektur

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar